La Sèrie A 1990-1991 va ser la 89a edició de la màxima categoria del campionat italià de futbol (la 59a amb el sistema de lliga amb un sol grup), disputada entre el 9 de setembre de 1990 i el 26 de maig de 1991. El campionat el va guanyar el Sampdoria, en el seu primer títol.

Gianluca Vialli (Sampdoria) va ser el màxim golejador del torneig amb 19 gols.

Temporada 

Arran dels canvis realitzats en les regles, destinats a fomentar un joc més ofensiu i espectacular, es va establir que l'autor d'una falta sent “l'últim home”, en particular, si la circumstància hagués pogut afavorir la realització clara d'un gol - seria sancionat amb tarjeta vermella directa.

Mercat 
Pel que fa al mercat de transferències, el Sampdoria va fitxar Branca i el soviètic Mikhaïlitxenko, juntament amb un equip posat a prova al servei dels bessons del gol Mancini - Vialli. L'Inter, va cedir Matteoli, es va limitar a un petit cabotatge comprant Fontolan (que aviat va patir una lesió), Battistini, Pizzi i Paganin. El Juventus es va centrar en l'emergent Maifredi com a nou entrenador, basant-se en l'atac de l'equip nacional: els confirmats Casiraghi i Schillaci als que es van unir el nouvingut Baggio fitxat de la Fiorentina, per a un traspàs que va alimentar pesades escaramusses entre les dues aficions.

La Roma, amb Bianchi a la banqueta, pot comptar amb l'eix Aldair - Giannini - Völler, però molt aviat serà aturat pel cas Lipopil i per les desqualificacions d'un any de Peruzzi i Carnevale. Els conciutadans del Lazio tenen en atac al nou campió mundial Riedle. A Napoli el defensor del títol va mostrar al jove Zola, l'única nota positiva d'una temporada marcada per la "escapada" de Maradona, que tristament va tancar la seva experiència en blau amb una positiu en el control antidopatge. Entre la recent promocionada Parma de Scala destacat per l'efectivitat de la defensa zonal, es va enfortir amb el suec Brolin i el belga Grün, i que també va confiar les claus de la porta, per motius comercials, al brasiler Taffarel.

Equips participants

Entrenadors

Entrenadors i jugadors destacats

Classificació final

Equip campió

Resultats

Calendari

Estadístiques

Equips

Evolució de la classificació

Classificació individual

Rànquing de golejadors

Mitjana d'espectadors 
Mitjana d'espectadors de la Sèrie A 1990-91: 33.255

Referències

Bibliografia 
 

Lliga italiana de futbol
Competicions futbolístiques del 1991
Competicions futbolístiques del 1990